Воро́нежская — топоним.

 Воронежская — относящаяся к городу Воронеж или одноимённой реке. Например Воронежская область.
 Воронежская — станица на Кубани.
 Воронежская — железнодорожная станция в пгт Воронеж Шосткинского района Сумской области (Украина) на линии «Москва—Киев».

См. также 
 Воронежская улица
 Воронеж (значения)
 Воронежка
 Воронежский
 Воронежское